Итоми, Итома — греческий топоним. Может означать:
  — горная крепость в Гестиотиде, в западной Фессалии.
 Итоми — гора в Греции и древняя крепость в Мессении.
 Итоми (дим) — бывшая община в Греции.

См. также 
 Музакион (дим)